Granyena de Segarra és una vila i municipi de la comarca de la Segarra.

Demografia

Geografia 
 Llista de topònims de Granyena de Segarra (Orografia: muntanyes, serres, collades, indrets..; hidrografia: rius, fonts...; edificis: cases, masies, esglésies, etc)

Referències

Enllaços externs 

 Pàgina web de l'ajuntament
 Dades de la Generalitat sobre Granyena de Segarra
 Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Dades generals de l'ajuntament